Elmdale (Kansas)
 Elmdale (Minnesota)

Voir aussi 
 Elmsdale

Homonymie de localités aux États-Unis